Ключ (фильм) — название нескольких фильмов.
 «Ключ» — фильм 1958 года, Великобритания.
 «Ключ» — фильм 1959 года, Япония.
 «Ключ» — фильм 1971 года, Чехословакия.
 «Ключ» — фильм 1980 года, СССР.
 «Ключ» — фильм 1983 года, Италия.
 «Ключ» — фильм 1992 года, Россия.
 «Ключ» — фильм 2007 года, Франция.